Le mois de fructidor est le douzième et dernier mois du calendrier républicain correspondant, à quelques jours près (selon l'année), à la période allant du 18 août au 16 septembre. Il suit le mois de thermidor et précède le mois de vendémiaire de l'année calendaire suivante.

Étymologie 
Nommé d'après le mot latin fructus (qui signifie « fruit » et du grec ancien δῶρον, dỗron, « don »), il tirait son nom « des fruits que le soleil dore & mûrit d'août en septembre », selon les termes du rapport présenté à la Convention nationale le 3 brumaire an II () par Fabre d'Églantine, au nom de la « commission chargée de la confection du calendrier ».

Histoire 
L'ère républicaine s'étant achevée le  1806, il n'a jamais existé, dans l'usage légal, de mois de fructidor an XIV.

Les 12 mois de 30 jours du calendrier républicain ne faisant qu'un total de 360 jours, 5 ou 6 jours (6 jours les années bissextiles) étaient ajoutés au calendrier après le dernier jour de fructidor. D'abord appelés les sanculotides, ils furent nommés jours complémentaires par le décret du 7 fructidor an III ().

Concordance des calendriers

Voir aussi 
 Coup d'État du 18 fructidor an V

Lien externe 
 

Mois du calendrier républicain

sv:Franska revolutionskalendern#Månaderna